

Patronyme 

 Agnès Pannier-Runacher
 Jacques Étienne Pannier (1802-1869), graveur et peintre pastelliste français ;
 Léopold Pannier (1842-1875), paléographe-archiviste français ;
 Jacques Pannier (1869-1945), son fils, historien du protestantisme français ;
 Marcelle Chantal-Pannier (1901-1960), actrice française ;
 Anthony Pannier (1988-), nageur français.

Autres 
 Champagne Pannier (1899-), maison de Champagne française.

Patronyme français